Acacius ou Acace est un nom propre essentiellement utilisé comme nom de personne.

Variantes 
 Akakios en grec
 Acacius en latin

Un nom de personne et un prénom 
Acace est un nom de personne, souvent utilisé dans l'Antiquité par les hellénophones. Il signifie en grec dépourvu de mal, innocent. C'est aujourd'hui un prénom masculin peu usité en France.

Saints chrétiens 
Le plus célèbre d'entre eux est probablement Acace d'Antioche fêté le 31 mars.
Par ordre chronologique du natalice :
 Acace du mont Ararat († vers 140), martyr sous Antonin, saint du calendrier ecclésiastique latin ; fêté le 22 juin.
 Acace d'Antioche de Pisidie († 250), évêque d'Antioche de Pisidie, arrêté pendant la persécution de l'empereur Dèce ; fêté le 31 mars.
 Acace (), martyr sous Aurélien.
 Acace de Byzance († 303), soldat martyr à Byzance sous Maximien, décapité dans le quartier du Staurion ; fêté le 7 mai en Orient et le 8 mai en Occident et le 28 novembre en Orient.
 Acace le Jeune († entre 311 et 319), torturé et décapité à Milet durant la persécution de l'empereur d'Orient Licinius ; fêté le 28 juillet. 
 Acace de Sébaste († 324), un des Quarante martyrs de Sébaste (aujourd'hui Sivas en Turquie) sous Licinius ; fêté le 9 mars en Orient et le 10 mars en Occident.
 Acace d'Amida († après 422), évêque d'Amida en Mésopotamie (aujourd'hui  Turquie), parvint à racheter 7000 prisonniers perses tombés entre les mains des Byzantins ; fêté le 9 avril. 
 Acace de Séleucie, († 496), successeur de Babowaï, et premier Catholicos Nestorien.
 Acace du Sinaï († 500), moine arménien que saint Jean Climaque qualifiait de "bon ouvrier de l'obéissance" ; fêté le 26 novembre en Orient et le 27 novembre en Occident.

Ecclésiastiques 
 Acace de Bérée, évêque de Bérée.
 Acace de Mélitène, évêque de Mélitène.
 Acace de Césarée (+ 365/366), évêque de Césarée en 340, représentant de la tendance homéenne de l'arianisme ;
 Acace de Constantinople († 489), patriarche de Constantinople de 471 à 489, qui porta l'empereur Zénon à favoriser les Eutychéens, et fut condamné par le pape Félix III comme hérétique.

Autres personnes 
 Acace, curateur impérial byzantin, actif vers 560.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Saint catholique et orthodoxe